Meurtres dans un jardin français est le second album de la série de bande dessinée Les Nouvelles Enquêtes de Ric Hochet, créé par Simon Van Liemt et Zidrou, publié au  du  dans L'Immanquable et édité en  par Le Lombard.

Description

Synopsis 
Dans le jardin du Luxembourg se trouvent des hommes esseulés et assassinés par une certaine tueuse : une nouvelle énigme que Ric Hochet tente d'élucider…

Personnages 
 Ric Hochet
 Nadine
 Commissaire Bourdon
 Inspecteur Ledru
 Le Directeur de La Rafale
 Bob Drumond, journaliste à La Rafale
 Nyctalope, un malfaiteur qui voit dans le noir comme son surnom l'indique
 Mort Pullman, artiste
 Monsieur Pandeau, loueur de bateaux modèles réduits au Jardin du Luxembourg
 Olivier Deksel, rédacteur en chef de L'Enragé
 Babacar N'Diouf dit Hendrix, illustrateur-maquettiste-correcteur à L'Enragé
 Cheryl De Vougnac, photographe à L'Enragé
 Nadir Ben Afoui, Gérard Blanc, Antoine Gaumer, Louis Houtrelieux et Armand De Pregnac, les victimes

Analyse

Publication

Périodique 
 L'immanquable, du 69 d' au 70 de

Album 
 54 planches soit 56 pages, 2016 (DL 11/2016)

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Ric Hochet de Tibet et A.-P. Duchâteau

Lien externe 
 Meurtres dans un jardin français sur Le Lombard

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2016